Aldebaran kan syfta på:

 Aldebaran –  en stjärna
 Aldebaran Ab – en möjlig exoplanet som kretsar kring stjärnan Aldebaran
 HMS Aldebaran (T107) – en svensk torpedbåt

Se även 
Alderaan – en fiktiv jordlik planet i Star Wars